Italiaans handbalteam junioren (mannen)
 Italiaans handbalteam junioren (vrouwen)